Gecekondu (radioprogramma) - Belgisch radioprogramma
 Gecekondu (krottenwijk) - Turks type krottenwijk